Paradise Lost (grup musical), formació britànica de metal gòtic
 Paradise Lost  o El paradís perdut , poema èpic en vers lliure escrit el segle xvii per John Milton
 Escobar: Paradise Lost, pel·lícula de crim i drama de 2014, escrita i dirigida per Andrea Di Stefano